Байдю́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Байдюк, Лариса Макаровна (род. 1951) — украинский и российский политик.
 Байдюк, Степан Саввич (род. 1940) — советский легкоатлет.